Midosi ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Midosi (1824–1904), portugiesischer Autor 
 Luís Francisco Midosi (1796–1877), portugiesischer Autor 
 Mário Midosi Chermont (1889–1951), brasilianischer Politiker